

Введение 
Ниже представлен список глав государств (в алфавитном порядке) по состоянию на 1 января — 31 декабря 2010 года.

Список (203 ед.) разделён на две группы:
 Государства — члены ООН, а также Ватикан — 193 ед.;
 Непризнанные и частично признанные государства, не входящие в ООН — 10 ед.

Государства — члены (наблюдатели) ООН

А 
      Елизавета II (1952) — королева,  Квентин Брайс (2008) — генерал-губернатор, Кевин Радд (2007) ||  Джулия Гиллард (2010) — премьер-министр.
     Хайнц Фишер (2004) — президент, Вернер Файман (2008) — канцлер.
     Ильхам Алиев (2003) — президент, Артур Расизаде (2003) — премьер-министр.
     Бамир Топи (2007) — президент, Сали Бериша (2005) — премьер-министр.
     Абдельазиз Бутефлика (1999) — президент, Ахмед Уяхья (2008) — премьер-министр.
     Жозе Эдуарду душ Сантуш (1979) — президент, Паулу Кассома (2008) || вакантно (2010) — премьер-министр.
     Николя Саркози (2007) — князь-соправитель, Президент Франции; Жоан Энрик Вивес-и-Сисилья (2003) — князь-соправитель, Епископ Урхельский; Жауме Бартумеу Кассани (2009) — премьер-министр.
      Елизавета II (1981) — королева,  Луиза Лейк-Тэк (2007) — генерал-губернатор, Болдуин Спенсер (2004) — премьер-министр.
      Кристина Фернандес де Киршнер (2007) — президент.
     Серж Саргсян (2008) — президент, Тигран Саркисян (2008) — премьер-министр.
     Хамид Карзай (2001) — президент.

Б 
      Елизавета II (1973) — королева, Артур Дион Ханна (2006) || Артур Фоулкс (2010) — генерал-губернатор, Хьюберт Ингрэм (2007) — премьер-министр.
     Зиллур Рахман (2009) — президент,  Шейх Хасина (2009) — премьер-министр.
      Елизавета II (1966) — королева, Клиффорд Хасбендс (1996) — генерал-губернатор, Дэвид Томпсон (2008) || Фрейндель Стюарт (2010) — премьер-министр.
     Хамад ибн Иса аль-Халифа — король (1999), Халифа ибн Салман аль-Халифа (1970) — премьер-министр.
     Александр Лукашенко (1994) — президент, Сергей Сидорский (2003) || Михаил Мясникович (2010) — премьер-министр.
      Елизавета II (1981) — королева, Колвилл Янг (1993) — генерал-губернатор, Дин Барроу (2008) — премьер-министр.
     Альберт II (1993) — король, Ив Летерм (2009) — премьер-министр.
     Яйи Бони (2006) — президент.
     Георгий Пырванов (2002) — президент, Бойко Борисов (2009) — премьер-министр.
     Эво Моралес (2006) — президент.
      Небойша Радманович, представитель Республики Сербской (2006); Харис Силайджич || Бакир Изетбегович, представитель мусульманской (боснийской) общины (2006 || 2010); Желько Комшич, представитель хорватской общины (2006) — члены Президиума Боснии и Герцеговины; Никола Шпирич (2007) — премьер-министр; Валентин Инцко, Австрия (2009) — Верховный представитель по Боснии и Герцеговине.
     Ян Кхама (2008) — президент.
     Луис Инасиу Лула да Силва (2003) — президент.
     Хассанал Болкиах (1967) — султан, Хассанал Болкиах (1984) — премьер-министр.
     Блез Компаоре (1987) — президент, Терциус Зонго (2007) — премьер-министр.
     Пьер Нкурунзиза (2005) — президент.
     Джигме Кхесар Намгьял Вангчук (2006) — король, Джигме Тинлей (2008) — премьер-министр.

В 
      Иолу Абил (2009) — президент, Эдвард Натапеи (2008) || Сато Килман (2010) — премьер-министр.
     Бенедикт XVI (2005) — Суверен города-государства Ватикан, Тарчизио Бертоне (2006) — Государственный секретарь Ватикана, Джованни Лайоло (2006) — Губернатор Ватикана.
      Елизавета II (1952) — королева, Гордон Браун (2007) || Дэвид Кэмерон (2010) — премьер-министр.
     Ласло Шойом (2005) || Пал Шмитт (2010) — президент, Гордон Байнаи (2009) || Виктор Орбан (2010) — премьер-министр.
     Уго Чавес (1999) — президент.
     Жозе Рамуш-Орта (2007) — президент, Шанана Гусман (2007) — премьер-министр.
     Нгуен Минь Чиет (2006) — президент, Нгуен Тан Зунг (2006) — премьер-министр.

Г 
     Али Бонго Ондимба (2009) — президент, Поль Бийоге Мба (2009) — премьер-министр.
     Рене Преваль (2006) — президент, Жан-Макс Бельрив (2009) — премьер-министр.
     Бхаррат Джагдео (1999) — президент, Самуэль Хайндс (1999) — премьер-министр.
     Яйя Джамме (1994) — президент.
     Джон Атта Миллз (2009) — президент.
     Альваро Колом (2008) — президент.
     Секуба Конате (2009) || Альфа Конде (2010) — президент, Кабине Комара (2008) || Жан-Мари Доре (2010) || Мохаммед Саид Фофана (2010)— премьер-министр.
     Малам Бакай Санья (2009) — президент, Карлуш Гомеш Жуниор (2009) || вакантно (2010) — премьер-министр.
     Хорст Кёлер (2004) || Кристиан Вульф (2010) — президент,  Ангела Меркель (2005) — федеральный канцлер.
     Роберто Мичелетти Баин (2009) || Порфирио Лобо (2010) — президент.
      Елизавета II (1974) — королева, Карлайл Глин (2008) — генерал-губернатор, Тиллман Томас (2008) — премьер-министр.
     Каролос Папульяс (2005) — президент, Георгиос Папандреу (младший) (2009) — премьер-министр.
     Михаил Саакашвили (2008) — президент, Николоз Гилаури (2009) — премьер-министр.

Д 
      Маргрете II (1972) — королева, Ларс Лёкке Расмуссен (2009) — премьер-министр.
     Исмаил Омар Гелле (1999) — президент, Дилейта Мохамед Дилейта (2001) — премьер-министр.
     Николас Ливерпуль (2003) — президент, Рузвельт Скеррит (2004) — премьер-министр.
     Леонель Фернандес Рейна (2004) — президент.

Е 
     Хосни Мубарак (1981) — президент, Ахмед Назиф (2004) — премьер-министр.

З 
     Рупия Банда (2008) — президент.
     Роберт Мугабе (1987) — президент, Морган Цвангираи (2009) — премьер-министр.

И 
     Шимон Перес (2007) — президент, Биньямин Нетаньяху (2009) — премьер-министр.
      Пратибха Патил (2007) — президент, Манмохан Сингх (2004) — премьер-министр.
     Сусило Бамбанг Юдойоно (2004) — президент.
     Абдалла II (1999) — король, Самир аль-Рифаи (младший) (2009) — премьер-министр.
     Джаляль Талабани (2005) — президент, Нури аль-Малики (2006) — премьер-министр.
     Али Хаменеи (1989) — Высший руководитель Ирана, Махмуд Ахмадинежад (2005) — президент.
      Мэри Патрисия Макэлис (1997) — президент, Брайан Коуэн (2008) — премьер-министр.
     Олафур Рагнар Гримссон (1996) — президент,  Йоханна Сигурдардоттир (2009) — премьер-министр.
     Хуан Карлос I (1975) — король, Хосе Луис Родригес Сапатеро (2004) — премьер-министр.
     Джорджо Наполитано (2006) — президент, Сильвио Берлускони (2008) — премьер-министр.

Й 
     Али Абдалла Салех (1990) — президент, Али Мухаммед Муджавар (2007) — премьер-министр.

К 
     Педру Пиреш (2001) — президент, Жозе Мария Невеш (2001) — премьер-министр.
     Нурсултан Назарбаев (1990) — президент, Карим Масимов (2007) — премьер-министр.
     Нородом Сиамони (2004) — король, Хун Сен (1998) — премьер-министр
     Поль Бийя (1982) — президент, Филемон Янг (2009) — премьер-министр.
      Елизавета II (1952) — королева,  Микаэль Жан (2005) || Дэвид Ллойд Джонстон (2010) — генерал-губернатор, Стивен Харпер (2006) — премьер-министр.
     Хамад бин Халифа Аль Тани (1995) — эмир, Хамад бин Джабер аль-Тани (2007) — премьер-министр.
     Мваи Кибаки (2002) — президент, Раила Одинга (2008) — премьер-министр.
     Димитрис Христофиас (2008) — президент.
     Курманбек Бакиев (2005) — президент || Роза Отунбаева — президент переходного периода (2010), Данияр Усенов (2009) ||  Роза Отунбаева (2010) || Алмазбек Атамбаев (2010) — премьер-министр.
     Аноте Тонг (2003) — президент.
     Ху Цзиньтао (2002) — Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая, (2003) — Председатель Китайской Народной Республики; Вэнь Цзябао (2003) — премьер Госсовета Китая.
     Ахмед Абдалла Самби (2006) — президент.
     Дени Сассу-Нгессо (1997) — президент.
     Жозеф Кабила (2001) — президент, Адольф Музито (2008) — премьер-министр.
     Альваро Урибе (2002) || Хуан Мануэль Сантос (2010) — президент.
     Ким Чен Ир (1993) — председатель Государственного комитета обороны КНДР (глава государства де-факто), (1997) — Генеральный секретарь ЦК Трудовой партии Кореи; Ким Ён Нам (1998) — председатель Президиума Верховного Народного Собрания КНДР (глава государства де-юре).
     Ли Мён Бак (2008) — президент, Чон Ун Чхан (2009) || Юн Джин Хён (2010) || Ким Хван Сик (2010)— премьер-министр.
     Оскар Ариас (2000) ||  Лаура Чинчилья (2010) — президент.
     Лоран Гбагбо (2000) — президент, Гийом Соро (2007) || Жильбер Аке (2010) — премьер-министр.
     Фидель Кастро (1961) — Первый секретарь Коммунистической партии Кубы, Рауль Кастро (2008) — председатель Государственного Совета.
     Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах (2006) — эмир, Насер аль-Мухаммед аль-Ахмед ас-Сабах (2006) — премьер-министр.

Л 
     Чуммали Саясон (2006) — генеральный секретарь Народно-революционной партии Лаоса, президент; Буасон Буппхаван (2006) || Тхонгсинг Тхаммавонг (2010) — премьер-министр.
     Валдис Затлерс (2007) — президент, Валдис Домбровскис (2009) — премьер-министр.
     Летсие III (1996) — король, Пакалита Мосисили (1998) — премьер-министр.
      Элен Джонсон-Серлиф (2006) — президент.
     Мишель Сулейман (2008) — президент, Саад Харири (2009) — премьер-министр.
     Муаммар Каддафи (1969) — лидер Ливии (де-факто), Имбарек Шаме (2009) || Мухаммад Абул-Касим аз-Зваи (2010) — Генеральный секретарь Всеобщего народного конгресса Ливии (глава Ливии де-юро); Багдади Махмуди (2006) — Генеральный Секретарь Высшего народного комитета (премьер-министр).
      Даля Грибаускайте (2009) — президент, Андрюс Кубилюс (2008) — премьер-министр.
     Ханс-Адам II (1989) — правящий князь, Алоиз (2004) — наследный князь (регент); Клаус Чючер (2009) — премьер-министр.
     Анри (2000) — Великий герцог Люксембурга, Жан-Клод Юнкер (1995) — премьер-министр.

М 
     Анируд Джагнот (2003) — президент, Навинчандра Рангулам (2005) — премьер-министр.
     Мохаммед ульд Абдель Азиз (2009) — президент; Мулайе ульд Мухаммед Лагдаф (2008) — премьер-министр.
     Андри Радзуэлина (2009) — президент, Альбер Камиль Виталь (2009) — премьер-министр.
     Георге Иванов (2009) — президент, Никола Груевский (2006) — премьер-министр.
     Бингу ва Мутарика (2004) — президент.
     Мизан Зайнал Абидин (2006) — Янг ди-Пертуан Агонг, Наджиб Тун Разак (2009) — премьер-министр.
     Амаду Тумани Туре (2002) — президент, Модибо Сидибе (2007) — премьер-министр.
     Мохамед Нашид (2008) — президент.
     Джордж Абела (2009) — президент, Лоренс Гонзи (2004) — премьер-министр.
     Мухаммед VI (1999) — король, Аббас эль-Фасси (2007) — премьер-министр.
     Джуреланг Зедкайя (2009) — президент.
     Фелипе Кальдерон (2006) — президент.
     Арманду Гебуза (2005) — президент,  Луиза Диогу (2004) || Айреш Бонифасиу Али (2010) — премьер-министр
     Михай Гимпу (2009) || Мариан Лупу (2010) — президент, Влад Филат (2009) — премьер-министр.
     Альбер II — правящий князь (2005), Жан-Поль Пруст (2005) || Мишель Роже (2010) — государственный министр.
     Цахиагийн Элбэгдорж (2009) — президент, Сухбаатарын Батболд (2009) — премьер-министр.
     Тан Шве (1992) — председатель Государственного Совета мира и развития Союза Мьянмы, Тейн Сейн (2007) — премьер-министр.

Н 
     Хификепунье Похамба (2005) — президент, Нахас Ангула (2005) — премьер-министр.
     Маркус Стивен (2007) — президент.
     Рам Баран Ядав (2008) — президент, Мадхав Кумар Непал (2009) — премьер-министр.
     Танджа Мамаду (1999) — президент, Салу Джибо (2010) — председатель Верховного совета по восстановлению демократии, Али Баджо Гаматие (2009) || Махамаду Данда (2010) — премьер-министр.
     Умару Яр-Адуа (2007) || Гудлак Джонатан (2010)— президент.
      Беатрикс (1980) — королева, Ян Петер Балкененде (2002) || Марк Рютте (2010)— премьер-министр.
     Даниэль Ортега (2007) — президент.
      Елизавета II (1952) — королева, Ананд Сатьянанд (2006) — генерал-губернатор, Джон Ки (2008) — премьер-министр.
     Харальд V (1991) — король, Йенс Столтенберг (2005) — премьер-министр.

О 
     Халифа ибн Зайд ан-Нахайян (2004) — президент, Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум (2006) — премьер-министр.
     Кабус бен Саид (1970) — султан, (1972) — премьер-министр.

П 
     Асиф Али Зардари (2008) — президент, Юсуф Реза Гилани (2008) — премьер-министр.
     Джонсон Торибионг (2009) — президент.
     Рикардо Мартинелли (2009) — президент.
      Елизавета II (1975) — королева, Полиас Матане (2004) || Майкл Огио (2010) — генерал-губернатор, Майкл Томас Сомаре (2002) || Сэм Абал (2010) — премьер-министр.
     Фернандо Луго (2008) — президент.
     Алан Гарсиа Перес (2006) — президент, Хавьер Веласкес (2009) || Хосе Антонио Чанг (2010) — премьер-министр.
     Лех Качиньский (2005) || Бронислав Коморовский (2010) || Гжегож Схетына (2010) || Бронислав Коморовский (2010) — президент, Дональд Туск (2007) — премьер-министр.
     Анибал Каваку Силва (2006) — президент, Жозе Сократеш (2005) — премьер-министр.

Р 
     Дмитрий Медведев (2008) — президент, Владимир Путин (2008) — премьер-министр.
     Поль Кагаме (2000) — президент, Бернар Макуза (2000) — премьер-министр.
     Траян Бэсеску (2004) — президент, Эмиль Бок (2008) — премьер-министр.

С 
     Маурисио Фунес (2009) — президент.
     Туиатуа Тупуа Тамасесе Эфи (2007) — О ле Ао О ле Мало, Туилаэпа Аионо Саилеле Малиелегаои (1998) — премьер-министр.
     Франческо Муссони и Стефано Пальмиери (2009) || Марко Конти и Глауко Сансовини (2010) || Джованни Франческо Уголини и Андреа Дзафферани (2010) — капитаны-регенты.
     Фрадике де Менезеш (2001) — президент, Жоаким Рафаэл Бранку (2008) || Патрис Тровоада (2010) — премьер-министр.
     Абдалла ибн Абдель Азиз ас-Сауд (2005) — король, премьер-министр.
     Мсвати III (1986) — король, Барнабас Сибусисо Дламини (2008) — премьер-министр.
     Джеймс Эликс Майкл (2004) — президент.
     Абдулай Вад (2000) — президент, Сулейман Ндене Ндиайе (2009) — премьер-министр.
      Елизавета II (1979) — королева, Фредерик Баллантайн (2002) — генерал-губернатор, Ральф Гонсалвеш (2001) — премьер-министр.
      Елизавета II (1983) — королева, Катберт Себастьян (1996) — генерал-губернатор, Дензил Дуглас (1995) — премьер-министр.
      Елизавета II (1979) — королева,  Перлетт Луизи (1997) — генерал-губернатор, Стивенсон Кинг (2007) — премьер-министр.
     Борис Тадич (2004) — президент, Мирко Цветкович (2008) — премьер-министр.
     Селлапан Раманатан (1999) — президент, Ли Сянь Лун (2004) — премьер-министр.
     Башар Асад (2000) — президент, Мухаммед Наджи аль-Отари (2003) — премьер-министр.
     Иван Гашпарович (2004) — президент, Роберт Фицо (2006) ||  Ивета Радичова (2010) — премьер-министр.
     Данило Тюрк (2007) — президент, Борут Пахор (2008) — премьер-министр.
     Барак Обама (2009) — президент, Джозеф Байден (2009) — вице-президент.
       Елизавета II (1978) — королева, Натаниел Ваена (2004) || Фрэнк Кабуи (2009) — генерал-губернатор, Дерек Сикуа (2007) || Дэнни Филипп (2010) — премьер-министр.
     Шариф Ахмед (2009) — президент, Омар Абдирашид Али Шармарке (2009) || Абдивахид Эльми Гонех (2010) || Мохамед Абдуллахи Мохамед (2010) — премьер-министр.
     Омар аль-Башир (1993) — президент.
     Рональд Венетиан (2000) || Дезире Баутерсе (2010) — президент.
     Эрнест Бай Корома (2007) — президент.

Т 
     Эмомали Рахмон (1994) — президент, Окил Окилов (1999) — премьер-министр.
     Пхумипон Адульядет (1946) — король, Апхисит Ветчачива (2008) — премьер-министр.
     Джакайя Киквете (2005) — президент, Мизенго Пинда (2008) — премьер-министр.
     Фор Гнассингбе (2005) — президент, Жильбер Фоссун Унгбо (2008) — премьер-министр.
     Джордж Тупоу V (2006) — король, Фелети Севеле (2006) || Сиале’атаонга Ту’ивакано (2010) — премьер-министр.
     Джордж Максвелл Ричардс (2003) — президент, Патрик Маннинг (2001) ||  Камла Персад-Биссессар (2010) — премьер-министр.
      Елизавета II (1978) — королева, Филоимеа Телито (2005) — генерал-губернатор, Аписаи Иелемиа (2006) || Иакоба Италели (2010)  || Маатиа Тоафа (2010) || Вилли Телави (2010) — премьер-министр.
     Зин эль-Абидин Бен Али (1987) — президент, Мохаммед Ганнучи (1999) — премьер-министр.
     Гурбангулы Бердымухамедов (2007) — президент.
     Абдулла Гюль (2007) — президент, Реджеп Тайип Эрдоган (2003) — премьер-министр.

У 
     Йовери Мусевени (1986) — президент, Аполо Нсибамби (1999) — премьер-министр.
     Виктор Ющенко (2005) || Виктор Янукович (2010) — президент,   Юлия Тимошенко (2007) || Александр Турчинов (2010) || Николай Азаров (2010) — премьер-министр.
     Ислам Каримов (1990) — президент, Шавкат Мирзияев (2003) — премьер-министр.
     Табаре Васкес (2005) || Хосе Мухика (2010) — президент.

Ф 
     Иммануил Мори (2007) — президент.
     Эпели Наилатикау (2009) — президент, Фрэнк Мбаинимарама (2007) — временный премьер-министр.
      Глория Макапагал-Арройо (2001) || Бенигно Акино (2010) — президент.
      Тарья Халонен (2000) — президент, Матти Ванханен (2003) ||  Мари Кивиниеми (2010) — премьер-министр.
     Николя Саркози (2007) — президент, Франсуа Фийон (2007) — премьер-министр.

Х 
     Степан Месич (2000) || Иво Йосипович (2010) — президент,  Ядранка Косор (2009) — премьер-министр.

Ц 
     Франсуа Бозизе (2003) — президент, Фостен-Арканж Туадера (2008) — премьер-министр.

Ч 
     Идрис Деби (1990) — президент, Юссуф Салех Аббас (2008) || Эммануэль Надингар (2010)— премьер-министр.
     Филип Вуянович (2003) — президент, Мило Джуканович (2008) || Игор Лукшич (2010) — премьер-министр.
     Вацлав Клаус (2003) — президент, Ян Фишер (2009) || Петр Нечас (2010) — премьер-министр.
      Мишель Бачелет (2006) || Себастьян Пиньера (2010) — президент.

Ш 
      Дорис Лойтхард (2010) — президент, (2006) — член Федерального совета;  Мишлин Кальми-Ре (2010) — вице-президент, (2002) — член Федерального совета; Мориц Лойенбергер (1995) — член Федерального совета, Ханс-Рудольф Мерц (2003) — член Федерального совета,  Эвелине Видмер-Шлумпф (2007) — член Федерального совета, Ули Маурер (2009) — член Федерального совета, Дидье Буркхальтер (2009) — член Федерального совета,  Симонетта Соммаруга (2010) — член Федерального совета, Йоханн Шнайдер-Амманн (2010) — член Федерального совета.
     Карл XVI Густав (1973) — король, Йон Фредрик Райнфельдт (2006) — премьер-министр.
     Махинда Раджапаксе (2005) — президент, Ратнасири Викреманаяке (2005) || Дисанаяка Мудиянселаге Джаяратне (2010) — премьер-министр.

Э 
     Рафаэль Корреа (2006) — президент.
     Теодоро Обианг Нгема Мбасого (1979) — президент, Игнасио Милам Танг (2008) — премьер-министр.
     Исайя Афеворк (1993) — президент.
     Тоомас Хендрик Ильвес (2006) — президент, Андрус Ансип (2005) — премьер-министр.
     Гырма Уольде-Гиоргис Лука (2001) — президент, Мелес Зенауи (1995) — премьер-министр.

Ю 
     Джейкоб Зума (2009) — президент.

Я 
      Елизавета II (1962) — королева, Патрик Аллен (2009) — генерал-губернатор, Брюс Голдинг (2007) — премьер-министр.
     Акихито (1989) — император, Юкио Хатояма (2009) || Наото Кан (2010) — премьер-министр.

Непризнанные большинством государства 
     Сергей Багапш (2005) — президент, Александр Анкваб (2005) || Сергей Шамба (2010) — премьер-министр.
     Фатмир Сейдиу (2006) || Якуп Красничи (2010) — президент, Хашим Тачи (2008) — премьер-министр, Ламберто Заньер (2008) — глава миссии ООН в Косово.
     Ма Инцзю (2008) — президент, У Дуньи (2009) — премьер-министр.
     Бако Саакян (2007) — президент, Араик Арутюнян (2007) — премьер-министр.
     Игорь Смирнов (1991) — президент.
     Мухаммед Абдельазиз (1976) — президент, Абделькадер Талеб Умар (2003) — премьер-министр.
     Мехмет Али Талат (2005) || Дервиш Эроглу (2010) — президент, Дервиш Эроглу (2009) || Ирсен Кючюк (2010) — премьер-министр.
     Дахир Риял Кахин (2002) || Ахмед Силаньо (2010) — президент.
     Махмуд Аббас (2005) — глава (раис), Салям Файяд (2007) — премьер-министр.
     Эдуард Кокойты (2001) — президент, Вадим Бровцев (2009) — премьер-министр.

Примечания 

2010
2010 год